Симмий () — древнегреческое имя.

 Симмий — философ V—IV веков до н. э., ученик Сократа.
 Симмий (сын Андромена) — военачальник армии Александра Македонского, IV век до н. э.
 Симмий Родосский — древнегреческий поэт конца IV — III веков до н. э.